hrabstwo Woodford (ang. Woodford County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Woodford (ang. Woodford County) w USA, w stanie Kentucky